Ciano — cor
Ciano (álbum) — álbum de Fresno

Desambiguações de cores